El cognom Bardem, d'origen català, es pot referir a les següents persones:

 Rafael Bardem i Solé, (1889-1972), actor català, pare de Pilar i Juan Antonio
 Conxita Bardem i Faust, (1918-2018), actriu catalana, neboda de Rafael
 Pilar Bardem Muñoz, (n. 1939), actriu, filla de Rafael i germana de Juan Antonio
 Juan Antonio Bardem Muñoz, (1922-2002), guionista i director cinematogràfic, fill de Rafael, i germà de Pilar
 Miguel Bardem Aguado, (n. 1964), guionista i director cinematogràfic, fill de Juan Antonio
 Javier Bardem, (n. 1969), actor, fill de Pilar Bardem
 Mónica Bardem, (n. 1964), actriu, filla de Pilar Bardem
 Carlos Bardem, (n. 1963), actor, fill de Pilar Bardem

Cognoms catalans